Сен-Ган () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жи. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70463.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 34 км северо-западнее Безансона, в 26 км к юго-западу от Везуля.

Более половины территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 138 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 82 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 70 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 85,4 %, в 1999 году было 49,1 %). Из 70 активных жителей работали 65 человек (39 мужчин и 26 женщин), безработными было 5 (3 мужчины и 2 женщины). Среди 12 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона